Ценов () — болгарская фамилия.

Известные носители 
 Ценов, Братан (род. 1964) — болгарский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта.
 Ценов, Георги Цанев (1895—1986) — болгарский критик, литературовед, историк литературы, педагог, профессор, заведующий кафедры истории болгарской литературы факультета славянской филологии Софийского университета, народный деятель культуры Болгарии, академик Болгарской академии наук.
 Ценов, Митко (род. 1993) — болгарский бегун на средние дистанции, национальный рекордсмен в беге на 3000 м.